Speedway – sport żużlowy
 Speedway – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Speedway – album studyjny Elvisa Presleya